Il torneo di singolare di tennis dei Giochi della I Olimpiade fu uno dei due eventi sportivi, riguardanti il tennis dei primi Giochi olimpici moderni, tenutosi ad Atene, tra l'8 e l'11 aprile 1896.

Hanno partecipato alla competizione 13 atleti provenienti da sei nazioni. La gara, che si tenne nel velodromo Neo Phaliron e nei campi in erba del Tennis Club Atene, era riservata ai soli atleti maschi, come tutte le competizioni dell'Olimpiade di Atene 1896.

Risultati

Incontri

Classifica finale

Bibliografia
 S.P.Lampros, N.G.Polites, P.De Coubertin, P.J.Philemon, C.Anninos, The Olympic Games: BC 776 – AD 1896, Athens, Charles Beck, 1897 (Disponibile in  )
 B.Mallon, T.Widlund, The 1896 Olympic Games. Results for All Competitors in All Events, with Commentary, Jefferson, McFarland, 1998 ISBN 0-7864-0379-9 (Estratti in  )
 M.Llewellyn Smith, Olympics in Athens 1896. The Invention of the Modern Olympic Games, London, Profile Books, 2004 ISBN 1-86197-342-X

Tennis ai Giochi della I Olimpiade